Vion puede referirse a: 

 Vion, comuna francesa situada en Ardèche; 
 Vion, comuna francesa situada en Sarthe; o
 Noyelle-Vion, comuna francesa en la región de Norte-Paso de Calais.